Benini ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Benini, Bischof von Nicopolis 1745–1750
 Clarice Benini (1905–1976), italienische Schachspielerin
 Fides Benini (* 1929), italienischer Schwimmer

 Marco Benini (* 1982), deutsch-italienischer Priester, Autor, Liturgiewissenschaftler und Hochschullehrer
 Rodolfo Benini (1862–1956), italienischer Statistiker sowie Demograf
 Stefano Benini (* 1955), italienischer Jazzmusiker

Namensbestandteil:
 Paulo André Cren Benini (* 1983), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Benigni